В соревнованиях по санному спорту на зимних Олимпийских играх 2022 года могут принять участие 106 спортсменов (71 мужчина и 35 женщин), которые соревновались в четырёх дисциплинах. Каждая страна могла быть представлена не более чем 10-ю спортсменами (7 мужчин и 3 женщины).

Правила квалификации 
Первоначально, квалификация спортсменов для участия в Олимпийских играх осуществилась на основании полученных баллов в период с 1 июля 2021 по 10 января 2022 года. Согласно ему олимпийские квоты получают 35 мужчин, 35 женщин и 18 пар двоек. В одиночных дисциплинах страна может быть представлена максимум тремя спортсменами, а в соревнованиях двоек 2 экипажами. В командной эстафете смогут принять участие все НОК, которые смогут сформировать эстафету для участия. Хозяевам Игр гарантировано по одной квоте в каждой дисциплине. Неиспользованные хозяевами квоты перераспределяются в соответствии с рейтингом FIL.

17 декабря 2021 года FIL сообщила об изменении системы квалификации. Система квалификации была изменена в связи с отменой тренировочных заездов на первом этапе Кубке мира в Китае и не своевременной доставкой оборудования на следующие этапы Кубки мира. В новой системе спортсмены будут проходить квалификацию на основе своих четырёх лучших результатов в сезоне Кубка мира (в отличие от предыдущей, в которой учитываются все семь результатов).

Квалифицированные страны 
9 января 2022 года FIL опубликовала рейтинг спортсменов по итогам квалификации. 19 января 2022 года, после подтверждения квот НОК, был обнародован окончательный список участников Игр.

Примечания 

Квалификация на зимние Олимпийские игры 2022